Höfðavatn steht für: 
 einen See bei den Mógilshöfðar und nordwestlich des Torfajökull auf dem Gemeindegebiet von Rangárþing ytra im Süden Islands, siehe Höfðavatn (Mógilshöfðar)
 einen See südlich von Egilsstaðir und östlich des Lagarfljót auf dem Gemeindegebiet von Fljótsdalshérað im Osten Islands, siehe Höfðavatn (Lagarfljót)
 einen See bzw. eine Lagune nördlich von Hofsós auf dem Gemeindegebiet von Skagafjörður im Norden Islands, siehe Höfðavatn (Skagafjörður)